22402 Goshi – Asteroide del sistema solare
Goshi – Gewog del distretto di Dagana in Bhutan